O Córrego Serenon é um córrego brasileiro que marca a divisa natural entre os municípios de Volta Redonda, Rio Claro, Piraí e Barra Mansa, na região Sul do Estado do Rio de Janeiro. Nasce no distrito de Getulândia, em Rio Claro, e desemboca no córrego Brandão.

No percurso de pouco mais de quatro quilômetros em que faz a divisa entre Volta Redonda, Rio Claro, Piraí e Barra Mansa passa em meio à diversas propriedades rurais, sendo, entretanto, degradado com esgoto sanitário de pequenas localidades próximas, até alcançar o Córrego Floresta e formar o Córrego Brandão.

Ver também
 Rio Paraíba do Sul
 Bacia do rio Paraíba do Sul

Serenon
Geografia de Barra Mansa
Geografia de Volta Redonda
Geografia de Rio Claro (Rio de Janeiro)
Geografia de Piraí